Okręty US Navy o nazwie USS "Lewis B. Puller":
 Pierwszy  był fregatą typu Oliver Hazard Perry. Zwodowany w 1980 i przekazany Egiptowi w 1998.
 Drugi USNS "Lewis B. Puller" jest planowaną jednostką klasy Mobile Landing Platform.

Lewis B. Puller